Şuşa (district), een district in Azerbeidzjan, gelegen in de niet-erkende republiek Nagorno-Karabach
 Şuşa (stad) (Armeens: Շուշի, Sjoesji), de hoofdstad van dit district en van het gewest Sjoesji in Nagorno-Karabach
 Şuşa (dialect), een Noord-Azerbeidzjaans dialect, genoemd naar deze stad